Сан Хосе дел Алто има више значења:

 Сан Хосе дел Алто (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хосе дел Алто, Ла Круз дел Манго (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе дел Алто (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику